Sagittiferidae — родина двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Класифікація 
Родина включає в себе 4 роди з 16 видами:
 Рід Antrosagittifera
 Antrosagittifera corallina Hooge & Tyler, 2001
 Рід Convolutriloba
 Convolutriloba hastifera Winsor 1990
 Convolutriloba longifissura Bartolomaeus & Balzer, 1997
 Convolutriloba macropyga Shannon & Achatz, 2007
 Convolutriloba retrogemma Hendelberg & Akesson 1988
 Рід Sagittifera
 Sagittifera sagittifera (Ivanov, 1952)
 Рід Symsagittifera
 Symsagittifera bifoveolata (Mamkaev, 1971)
 Symsagittifera corsicae Gschwentner, Baric & Rieger, 2002
 Symsagittifera japonica (Kato, 1951)
 Symsagittifera macnaei (Marcus, 1957)
 Symsagittifera nitidae (Yamasu, 1982)
 Symsagittifera poenicea Kozloff 1998
 Symsagittifera psammophila (Beklemischev, 1957)
 Symsagittifera roscoffensis (Graff, 1891)
 Symsagittifera schultzei (Schmidt, 1852)
 Symsagittifera smaragdina Achatz, Gschwentner & Rieger, 2005

Ацеломорфи